Deportivo (das spanische Wort für sportlich) steht für:
 Déportivo, eine französische Rockband aus Paris

 Deportivo Alavés, ein spanischer Fußballverein
 Deportivo Cali, ein kolumbianischer Sportverein
 Deportivo Guadalajara, ein mexikanischer Fußballverein
 Deportivo La Coruña, ein spanischer Fußballverein
 Deportivo Petare, ein venezuelischer Fußballverein
 Deportivo Quito, ein ecuadorianischer Fußballverein
 Deportivo Saprissa, ein costa-ricanischer Fußballverein
 Deportivo Táchira FC, ein venezuelischer Fußballverein
 Deportivo Toluca, ein mexikanischer Fußballverein
 Deportivo Xerez, ein spanischer Fußballverein